Појам Салто може да се односи на:
 Салто (Болцано)
 Салто (Ђенова)
 Салто (Модена)
 Салто (Уругвај)